Chalk Farm – zona di Londra, parte del Borgo londinese di Camden
 Chalk Farm – stazione della metropolitana di Londra
 Chalk Farm – traccia dell'album Serpentine dei Niepoort del 2006